Niemcy:
 Neuss – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Kreis Neuss

Osoby:
 Beate Neuss – niemiecka polityk
 Helmut Neuss – niemiecki kontradmirał
 Wolfgana Neuss – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Neus
 Neuß
 Rhein-Kreis Neuss
 Wagenfabrik Jos. Neuss